Конёво — село в Панкрушихинском районе Алтайского края России. Входит (с 2011 года) в состав Подойниковского сельсовета.

География 
Расположено в северо-западной части края, на северном берегу озера Конёва. Абсолютная высота — 175 метров над уровнем моря.
 Климат
континентальный, средняя температура января составляет −18,7 °C, июля — 22 °C. Годовое количество атмосферных осадков — 465 мм.

История 
Основано в 1812 году.

В 1926 году в селе имелось 314 хозяйств, действовали школа I ступени и лавка общества потребителей. В административном отношении являлось центром Конёвского сельсовета Панкрушихинского района Каменского округа Сибирского края.

До 2011 года входило в Высокогривский сельсовет; после его упразднения включён в Подойниковский сельсовет.

Население 

 Национальный состав
В 1926 году преобладали русские.

Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 98 % от 245 жителей.
 Гендерный состав
В 1926 году в селе проживало 1638 человек, из них 788 мужчин и 850 женщин.

Примечания 

Населённые пункты Панкрушихинского района